Berger József (19. század) tanár
 Berger József (19. század) orvos
 Berger József (1978) labdarúgó-játékvezető